Leda Cartum (São Paulo, ) é uma escritora e roteirista brasileira.

Trabalhos no cinema
Estação (curta-metragem, 2010, integrou a Seleção Oficial do Festival de Cinema de Cannes em 2010.)

Trabalhos na literatura
As Horas do Dia: Pequeno Dicionário Calendário (7Letras, 2012)
 O que os cegos estão sonhando? (Editora 34, 2012) [Autora do texto final, livro de Noemi Jaffe]
 O Porto (Iluminuras, 2016)

Ligações externas

Roteiristas do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo